Le mot carrousel (prononcé  ou ) peut désigner :

Manège 
 Le carrousel, un type particulier de manège, surnommé « chevaux de bois ». Sa forme circulaire particulière a donné lieu à plusieurs appellations.
 Le Carrousel, un spectacle d'équitation militaire parmi lesquels le Carrousel de la Gendarmerie royale du Canada, un des plus connus mondialement

Note : en anglais, le mot carousel (avec un seul « r ») est le terme générique pour « manège ». Exemple : Carousel of Progress, une attraction Disney. Voir aussi Carrousel des parcs Disney

Lieux 
 Carrousel de Paris, cabaret parisien où se sont produits des transformistes, des travestis et des femmes transgenres dans les années 1950-1960 ;
 Arc de triomphe du Carrousel à Paris ;
 Place du Carrousel, dont le nom provient des carrousels militaires qui s'y donnaient et qui est maintenant l'une des cours du musée du Louvre ;
 Carrousel du Louvre, une galerie commerciale située dans le palais du Louvre ;
 Pont du Carrousel à Paris ;
 Carrousel de Saumur, grande fresque chronologique ponctuée de jeux équestres et de présentations dynamiques de blindés historiques.

Aviation 
 Carrousel à bagages, un tapis roulant transportant les bagages dans les aéroports.

Informatique (IHM) 
 Carrousel, élément d'IHM consistant à afficher une liste d'éléments défilants, souvent de manière circulaire (3D) à l'image du Flip 3D dans Windows Vista et Windows 7 (touche Win+Tab), ou du célèbre Cover Flow pour l'affichage des albums dans iTunes ;

Fiction

Littérature 
 Le Carrousel des maléfices, un recueil de nouvelles fantastiques de Jean Ray, paru en 1964

Cinéma 
 Carrousel, film muet suédois de Dimitri Buchowetzki sorti en 1923
 Carousel, film musical américain de Henry King sorti en 1956 et adapté de la comédie musicale homonyme
 Carrousel international du film de Rimouski, festival cinématographique canadien

Musique 
 Carrousel, groupe de musique suisse

Autres 
 Carrousel, une machine utilisée dans la confection de la sérigraphie textile ;
 Carrousel, un type de projecteur de diapositives ;
 Carrousel, un jeu de société ;
 Carrousel, une série des quatre types de coup sûr par un joueur dans une même partie de baseball ;
 Carrousel de Washington ;
 Carrousel (fraude) est une fraude à la TVA utilisée par certaines entreprises au sein de la Communauté européenne ;
 Un livre carrousel est un livre s'ouvrant à 360 degrés, et comportant des façonnages en relief.